Eric Ramírez (n. 1996), calciatore argentino
Eric Ramírez (n. 1998), calciatore venezuelano